Un stagiaire désigne une personne effectuant un stage professionnel.

Œuvres de fiction 

 Le Stagiaire, album de bande dessinée de la série Le Scrameustache sortie en 1986 ;
 Le Stagiaire, premier épisode de la saison 7 de Joséphine, ange gardien diffusé en 2003 ;
 Le Stagiaire (Nepotism), premier épisode de la saison 7 de The Office diffusé en 2010 ;
 Les Stagiaires (The Internship), film américain de Shawn Levy sorti en 2013 ;
 La Stagiaire, série télévisée française diffusée depuis 2015.

Voir aussi 
 Le Nouveau Stagiaire (The Intern), film américain de Nancy Meyers sorti en 2015 ;
 Le Pire Stagiaire, émission de télévision française diffusée depuis 2018.